Ralla ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Ralla (auch Johannes Dünnewald; 1509–1560), deutscher Apotheker und Pharmakologe

Ralla ist das Cognomen folgender Personen:

 Quintus Marcius Ralla, Volkstribun